Туркменский государственный университет имени Махтумкули () — ведущий, один из старейших и крупнейших классических университетов Туркмении. Назван в честь Махтумкули Фраги.

История 
Туркменский государственный университет им. М. Горького образован 14 июля 1950 года путём реорганизации существовавшего с 1931 года Ашхабадского педагогического института. В институте велась подготовка специалистов на агропедагогическом, организационно-методическом и филологическом факультетах.

Является членом Евразийской ассоциации университетов с 1989 года. До 1993 года носил имя русского писателя Максима Горького.

С обретением независимости Туркменистана, по настоящее время носит имя туркменского поэта Махтумкули.

Университет имеет международные соглашения о сотрудничестве c такими научно-исследовательскими центрами как ЕНУ им. Гумилёва, МГУ им. Ломоносова, Бакинский государственный университет, Ереванский государственный университет, Белорусский государственный университет, Государственный университет Румынии.

Здания университета 

В 2007 году компания «Буиг» построила главный корпус ТГУ с библиотекой, читальным залом и актовым залом общей площадью 13500 м² на 40 млн долларов США.

Французская фирма «Буиг» в рамках контрактов с ТГУ выполнила реконструкцию зданий на 45 млн долларов США. Французская фирма произвела реконструкцию фасада главного и 1-го учебного корпусов ТГУ.

1 сентября 2008 года открылось здание физико-математического факультета. В церемонии открытия нового учебного корпуса принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

1 сентября 2011 года открылось здание географического факультета и двух корпусов общежитий, возведенных французской компанией «Буиг». Учебный корпус примыкает к главному зданию ТГУ. В корпусе географического факультета могут заниматься 800 студентов.

Факультеты 
 Математический
 Физический
 Химико-биологический
 Географический
 Исторический 
 Юридический
 Туркменского языка и литературы
 Иностранных языков и литературы

Интересные факты 
 В годы второй мировой войны часть МГУ была эвакуирована в Ашхабад, где для занятий было выделено здание Ашхабадского пединститута. Многие занятия для студентов МГУ и пединститута были совместными. Среди выпускников МГУ 1942 года был известный советский физик Андрей Сахаров, закончивший учебу уже в Ашхабаде.

Известные выпускники университета
Аманниязов, Курбан Непесович (1932-2015), советский, туркменский и казахский учёный в области региональной геологии и геологии нефти и газа.
 Атдаев, Батыр Таганович, туркменский государственный деятель, генеральный прокурор Туркмении.
 Непомнящий, Валерий Кузьмич, советский и российский футбольный тренер.
Ициксон, Юрий Ефимович (1914-1976), журналист, киносценарист.
 Макаров, Игорь Викторович, российский предприниматель, президент Международной группы компаний «АРЕТИ».   
Оразов, Дерягелди Нурыевич, туркменский политический деятель.

Примечания

Ссылки 
 Об университете на сайте Академии наук Туркменистана
 Об университете на сайте tacistm.org

Университеты Туркменистана
Образование в Ашхабаде
Туркменский государственный университет имени Махтумкули